Dragon King –  personaggio di Mortal Kombat
 Dragon King – personaggio DC Comics
 Dragon King – personaggio Marvel Comics